Dinamo Moskwa (piłka siatkowa kobiet)
 Dinamo Moskwa (piłka siatkowa mężczyzn)